Буддійський інститут Наланда також відомий як Далей Гоенпа або Даліда () — це буддистська монастирська школа (шедра) в західній частині району Пунакха в Бутані. Він знаходиться нижче  і над Валахою, приблизно за 25 хвилин їзди від головної магістралі до Пунакхи. Ім'я Наланда означає «ненаситна дача».

Заснування монастиря Наланда 
У 1757 році 9-й Дже Кхемпо, Гьялванг Шак'я Рінчен Рінпоче, який вважався реінкарнацією Речунга Дордже Дракпи, заснував монастир Наланда в Пунаха. Шак'я Рінчен була родом із Ша Руеб Самчохи в районі Вангді-Пходранг. Речунга був одним із двох надзвичайних учнів Міларепи в буддійській лінії Каг'ю. Він був відомий як ученик Міларепи, схожий на Місяць, і поїхав до Індії, щоб повернути глибокі вчення до Тибету. Ці важливі вчення були представлені Міларепі, яка ввібрала їх у лінію Каг'ю.

«Дві Наланди: Бутан та Індія» 
На той час, коли цей монастир був побудований, стародавній університет Наланди в Індії був дуже святим місцем. Оригінальний Університет Наланда знаходиться в тому районі, що був відомий як Маґадга, який зараз знаходиться недалеко від сучасної Патні, столиці сучасного штату Біхар, Індія.

Люди в Бутані докладали великих зусиль, щоб хоча б раз у житті відвідати це особливе святе місце. Однак доріг не було, і людям доводилося йти пішки до Індії. В результаті подорож була дуже небезпечною, і люди ризикували бути пограбованими чи ще гіршими. Прибувши до Індії, люди з Бутану зіткнулися з багатьма труднощами, включаючи боротьбу з різницею в їжі, культурі та мові, а також перебування в незнайомому місці.

Як спосіб задовольнити бажання людей відвідати Наланду, Гьялванг Шак'я Рінчен Рінпоче побудував цей монастир у Бутані та назвав його на честь Університету Наланди в Індії. Монастир Фаджодінг, розташований в горах за межами Тхімпху, був першим монастирем, який побудував Гьялванг Шак'я Рінчен Рінпоче. Монастир Наланда - другий монастир, який він заснував у Бутані і відомий як «Друга Наланда».

Кажуть, що сила монастиря Наланда в Бутані нічим не відрізняється від сили університету Наланди в Індії. Які б заслуги (результат позитивних дій через співчуття) не були досягнуті в монастирі Наланда в Бутані, рівнозначно заслугам, отриманим в університеті Наланда в Індії.

Заснування - сприятливі знаки 
Г'ялванг Шак'я Рінчен Рінпоче вже завершив будівництво монастиря Фаджодінг на пагорбах над долиною Тхімпху. Він гадав, де йому будувати наступний монастир. Тіло ченця рухалося з Тхімпху-дзонг до Пунакхи, як це традиція, щоб провести зимові місяці в Пунакха-дзонг. Коли він йшов над , він побачив вісім стерв'ятників, які вилітали в район збоку від пагорбів над річкою. Гьялванг Шак'я Рінчен Рінпоче підозрював, що, можливо, ці стерв'ятники були вісьмома оригінальними вченими (пандітами) з Університету Наланда в Індії. Тому він шукав підтвердження уві сні, і вісім учених з’явились і дали йому вчення. На основі вибору цього місця мрії восьми вчених це місце було обрано місцем, де він побудував монастир Наланда.

За життя Гьялванга Шак'ї Рінчена монастир Наланда в Бутані був процвітаючим буддистським навчальним закладом з відомою репутацією. Після останнього тугдхама Гьялванга Шакьї Рінчена (дзонгкха) / маха Самадхі (палі / санскрит), навчання повільно припинилося, і великий інститут заснув. Спроби відродити вчення в монастирі Наланда неодноразово траплялися різними вчителями, але після того, як вчителі пішли з життя, ченська громада знову зменшилась і була недостатньою для обслуговування громади чи для підтримки навчання.

Врешті-решт дядько Його Величності, Четвертого короля, Джігме Сінг'є Вангчук, Дорджі Лопен Йоентен Гіальцен, попросив у короля дозволу відкрити офіційну буддистську шедру. У 1991 році Його Величність дозволив монастирю Наланда стати шедрою, а в 1992 році два лопени (вчителі) відкрили шедру з 20 ченцями. З часом кількість лопенів та студентів збільшилася. Станом на 2014 рік є 6 лопенів та 125 студентів віком від 8 до 28 років.

Вісім чоловіків, що зникають 
Будуючи оригінальний храм Наланди в Бутані, Гьялванг Шак'я Рінчен Рінпоче побачив вісім чоловіків з Індії в невеликій долині поруч із будівельним майданчиком. Він зрозумів, що ці вісім індіанців повинні бути вісьмома вченими (пандітами) оригінального університету Наланда в Індії. Коли він пішов шукати їх, щоб перевірити, чи це правда, вони зникли. Зникнення індійців було сприйнято як підтвердження того, що це справді були великими вісьмома вченими (пандітами) Університету Наланди.

Вісім науковців Університету Наланди відомі як Шість прикрас Південного континенту і Дві чудові. Це стосується восьми найбільших та найвидатніших науковців Університету Наланди. До шести прикрас належать: Нагарджуна, Арьядева, Асанга, Васубандху, Дігнага та Дхармакірті. Двоє чудових - це Гунапрабха та Шак’япрабха. Кожен із цих великих вчених писав великі, детальні та глибокі буддистські філософські коментарі, які вивчаються донині в монастирях та монастирях. Для того, щоб похвалити та вшанувати їх за сприятливий вигляд у долині, Гьялванг Шак'я Рінчен Рінпоче сам побудував глиняні статуї кожного з них. Ці статуї можна побачити всередині нижньої кімнати святині верхнього храму (Лхаканг).

Верхній Лхаканг - храм Наланда 

Верхній храм (лхаканг) спочатку був лише одноповерховою будівлею, яку пізніше продовжив до другого поверху Дже Джамбашинієн, 50-й Дже Кхемпо Бутану.

Нижній Лхаканг - храм Сонам ​​Гатшель 

Один з головних учнів Шак'ї Рінчен Рінпоче побудував оригінальний нижній храм (храм Сонам ​​Гатсель), але він був зруйнований вогнем. Він був відновлений у 1960-х роках, під час правління Четвертого короля (Джигме Сінг'є Вангчук), за підтримки Великої бабусі королеви Аші Кесанг Чоден Вангчук.

Бібліотека 
У 2010 році була побудована бібліотека та клас для розміщення довідкових текстів на дзонг-ке, санскриті та англійській мові. Сюди входять книги з буддистської філософії, а також англійської мови, історії, громадянських досліджень, географії та математики. Студенти-ченці можуть позичити ці довідники для підтримки монастирської програми або для власних інтересів та навчання.

Навчальна програма шедри 

Шедра - це буддистський інститут, що включає викладання буддистської філософії, вивчення та гру на ритуальних інструментах, виготовлення ритуальних тортів, званих тормами, читання Писань, проведення молитовних церемоній (пудж) як для особливих днів святкування, так і від імені члени громади мирян. Техніка дискусії використовується в шедрі як спосіб перевірки буддистської логіки та забезпечення чіткого розуміння буддистської філософії.

Дискусійна практика вимагає принаймні одного ченця, який відповідає, принаймні іншого монаха, який є запитачем. Відповідач повинен дати компетентну відповідь на питання або іншим чином постати перед подальшим допитом. Дискусія про буддистську логіку триває між запитувачем і відповідачем. Техніка дискусії в шедрі допомагає розвіяти сум'яття та ілюзію щодо буддистських філософських вчень. Це допомагає розуму розвинути більшу ясність щодо природи реальності, що включає уявлення про себе і переживання явищ .

Заняття англійською мовою 

Ченці приєднуються до NBI з широким спектром попередньої загальноосвітньої освіти. Деякі можуть взагалі не відвідувати школу, тоді як інші, можливо, закінчили клас X або навіть XII. Визнаючи важливість англійської мови в сучасному Бутані, екс-директор Хенпо Чеванг ввів у 2006 році класи англійської мови, використовуючи учнів, які закінчили вищі школи, або місцевих волонтерів, отже можливості та доступність викладачів змінюються з часом. Буддійський інститут Наланда розділяє студентів на чотири (4) групи залежно від їх вміння володіти англійською мовою. Ченці вивчають навички розмови та розмов, словниковий запас, читання та письмо. На додаток до базової граматики, монахи викладають деякі предмети англійською мовою, такі як буддизм, здоров'я та хвороби та основні науки. Іспити з англійської мови не є частиною стандартної монастирської освіти, але NBI проводитиме їх з 2014 року. Заняття з англійської проводяться шість (6) днів на тиждень з 7 до 20 години. Монастир із радістю вітає відвідувачів, які можуть відвідати монастир та поспілкуватися з ченцями по-англійськи. Ченці цінують можливість практикувати свою англійську мову та насолоджуватися вивченням інших людей, своїх країн та їх культур.

Клас інавгураційного перекладу 
Під керівництвом і керівництвом Кенпо Сонама Чеванга перший спеціальний клас перекладу розпочався в буддійському інституті Наланда в 2013 році. Клас перекладу - це трирічний курс, де студенти зосереджуються на вивченні та вдосконаленні розмовної мови, словникового запасу, читання та письма навички. Мета полягає в тому, щоб ченці перекладали документи, а також перекладали для лопенів (викладачів), які розмовляють на дзонгкха або чокі, для англомовної аудиторії. Англійська мова використовується в тандемі з дзонгкхою (офіційною мовою Бутану) та чокі (класична тибетська мова); духовна мова, що використовується в багатьох буддистських текстах; під час перекладу. Студенти вчаться перекладати між трьома (3) мовами. Заняття зосереджено на вивченні буддистських текстів англійською мовою, щоб забезпечити переклад на дзонгкху чи чокей, ознайомлення з англійською лексикою, яка є загальновживаною для буддистських концепцій. Для забезпечення повного розуміння та точного перекладу студентів викладають інші нерелігійні предмети, такі як планетарна наука та світський погляд на походження Всесвіту, основні анатомії та фізіології, інші релігії та традиції буддизму.

Комп’ютерна лабораторія 
Перші комп’ютери монастир отримав у 2007 році, і була створена невелика лабораторія, де ченці могли практикувати набір тексту та використання основного програмного забезпечення. Монастир модернізує комп’ютерну лабораторію. За підтримки місцевої компанії в Тхімпху та певної державної допомоги монастир купує десять (10) нових комп’ютерів та меблів. Мета полягає в тому, щоб комп’ютерна лабораторія розширилася до тридцяти (30) комп’ютерів, коли ця можливість стане доступною. Ченці розпочнуть уроки, які зосереджуватимуться на: вивченні набору тексту як англійською, так і дзонгкха, з використанням базового програмного забезпечення та інших навичок роботи з комп'ютером, хоча немає підключення до Інтернету. Подальші плани включають створення буддистських текстів, які називаються печами, та збереження буддистських текстів.

Трирічний вступний центр 
Центр вступу розташований на схилі пагорба під буддійським інститутом Наланда. Є шість котеджів, в яких можна розмістити дванадцять медитуючих для трирічного вступу. Невеликий храм також є частиною центру вступу.

Бути самодостатнім 
Монастир розглядає можливості стати більш самодостатніми, зберігаючи та підтримуючи дорогоцінне середовище та ресурси. Монастир має на меті сонячне опалення води, сонячне обладнання для приготування їжі чи інше енергоефективне обладнання для приготування їжі, теплицю для вирощування овочів та чисте водопостачання, що включає охорону та збереження вододілів.

Гьялванг Шак'я Тенпі Нінчей 
Тулку (реінкарнація) Гьялванга Шак'я Рінчен, відомий як Гялванг Тенпі Нінгчей Рінпоче, проживає в буддійському інституті Наланда з чотирьох років , коли його визнали реінкарнацією Гялванга Шак'ї Рінченче Рінпоче.
У віці двох-трьох років він згадував своє попереднє життя в ролі Гялванга Шак'ї Рінчен Рінпоче. Тіло ченця (Дратшанг Лентсхог) Бутану офіційно визнало його реінкарнацією Гіалванга Шак'ї Рінчен Рінпоче.

Керівники буддійського інституту Наланда

Примітки

Посилання 
 
 The Official Nalanda Buddhist Institute, Bhutan 

Освіта в Бутані